Aichi bezeichnet:
 eine Präfektur (ken) Japans, siehe Präfektur Aichi
 einen Landkreis (gun) der Präfektur Aichi, siehe Aichi-gun
 ein japanischer Flugzeughersteller, siehe Aichi Tokei Denki
 ein japanisches Stahlunternehmen, siehe Aichi Steel
 die Aichi-Ziele für den weltweiten Artenschutz 
 (5908) Aichi, Asteroid des Hauptgürtels

Aichi ist der Familienname folgender Personen:
 Jirō Aichi (* 1969), japanischer Politiker
 Aichi Kiichi (1907–1973), japanischer Politiker